Vaihingen steht für:
 Vaihingen (Adelsgeschlecht)
 Vaihingen (Stuttgart), ein Stadtbezirk von Stuttgart
 Vaihingen an der Enz, eine Stadt im Landkreis Ludwigsburg in Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Vaihinger